

События 
 Консулы Аппий Клавдий Юлиан и Гай Бруттий Криспин.
 апрель — Царь Парфии Артабан V вступает в борьбу с Ардаширом, но в битве при Ормиздагане разгромлен и убит на поле боя.
 Построен Дворец Ардашира — одна из резиденций первого сасанидского царя Ардашира.

Родились 
 Марк Аврелий Кар — римский император.
 Меркурий Кесарийский, христианский святой.

Скончались 
 Артабан V, последний царь Парфии из династии Аршакидов.
 Юлия Меса, член династии Северов в Римской империи.

См. также